Más allá del silencio puede referirse a:

Obras 
 Más allá del silencio (1953), novela de A. J. Cronin.
 Más allá del silencio (1985), película venezolana de César Bolívar.
 Más allá del silencio (1996), película alemana de Caroline Link.
 Más allá del silencio (2004), película para TV de Alejandro José Valenti.